Виногра́дне (до 1945 року — Кюрей-Баши, ) — село в Україні, у складі Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим.

Примітки 

Села Автономної Республіки Крим